La Third Division 1981-1982 è stato il 55º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Questa fu la prima stagione in cui vennero assegnati tre punti per vittoria anziché due.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1982-1983.
      Retrocesso in Fourth Division 1982-1983.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Note:
Burnley campione della Third Division 1981-1982 per miglior differenza reti rispetto all'ex aequo Carlisle United.
Wimbledon FC retrocesso in Fourth Division per peggior differenza reti rispetto all'ex aequo Walsall.

Il Bristol Rovers è stato sanzionato con 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1981-1982
 Second Division 1981-1982
 Fourth Division 1981-1982
 FA Cup 1981-1982
 Football League Cup 1981-1982
 Charity Shield 1982

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981-1982